Турнір першої ліги п'ятого чемпіонату України з футболу 1995—1996 проводився з 4 серпня 1995 по 28 червня 1996 року.

Учасники турніру 

У чемпіонаті України 1995/1996 років серед команд першої ліги брали участь 22 команди:

 — команди, що опустилися з вищої ліги.
 — команди, що минулого чемпіонату виступали в другій лізі.

У минулому чемпіонаті команда «Шахтар» (Макіївка) носила назву «Бажановець».

Перед початком чемпіонату команда  об'єдналася з командою «Адвіс» (Хмельницький) під назвою  і зайняла місце «Темпа» у першій лізі, а місце «Адвіса» у другій лізі зайняв «Темп-Адвіс-2» (Шепетівка)

Після першого кола команда  знялася зі змагань. Її замінила команда .

Підсумкова таблиця 

|}

Результати 

У таблиці результати команди  виділені червоним кольором.

Найкращі бомбардири

Примітки

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 1995—1996
 Чемпіонат України з футболу 1995—1996: вища ліга
 Чемпіонат України з футболу 1995—1996: друга ліга
 Кубок України з футболу 1995—1996
 Чемпіонат України з футболу серед аматорів 1995—1996

Посилання 
 Чемпіонат України — Офіційний сайт ФФУ
 5-й чемпионат Украины-1995/96 — Украинский футбол от Алексея Кобызева
 Чемпионат Украины 1995-1996 — Украинский футбол от Дмитрия Трощия
 V чемпіонат України на ukrsoccerhistory.com
 RSSSF
 Fanat.com.ua

1995 у футболі
1996 у футболі
Сезони першої ліги України з футболу
1995 в українському спорті
1996 в українському спорті